Foton Gratour — серия субкомпактвэнов и микровэнов китайской компании Foton. Модельный ряд:
 Foton Gratour im6
 Foton Gratour ix5
 Foton Gratour V3

Автомобили Foton